Фрі́дріх-Вільге́льм () — складне особове ім'я німецького походження.

Королі Пруссії 
 Фрідріх-Вільгельм I
 Фрідріх-Вільгельм II
 Фрідріх-Вільгельм III
 Фрідріх-Вільгельм IV

Інші 
 Фрідріх-Вільгельм (маркграф Бранденбургу)
 Фрідріх-Вільгельм II (герцог Саксен-Альтенбурзький) (1603—1669) — герцог Саксен-Альтенбурга.
 Фрідріх-Вільгельм II (великий герцог Мекленбург-Стреліцький) (1819—1904) — великий герцог Мекленбург-Стреліца.
 Фрідріх-Вільгельм Аргеландер — астроном.
 Фрідріх-Вільгельм Бессель — астроном.
 Фрідріх-Вільгельм Конрад фон Бродовський (Фріц фон Бродовський) — військовий, генерал-лейтенант.
 Фрідріх-Вільгельм Кеттлер — герцог Курляндії та Семигалії.
 Фрідріх-Вільгельм Крюгер — генерал поліції.
 Фрідріх-Вільгельм фон Меллентін — військовий, генерал-майор.
 Фрідріх-Вільгельм Мурнау — кінорежисер.
 Фрідріх-Вільгельм Мюллер — військовий, генерал-піхоти.

Імена
Німецькі імена